O Campeonato Regional (ou Insular) da Boa Vista de 2018–19 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi oito. Todos os jogos jogaram em Estádio Municipal Arsénio Ramos.

O campeão do torneio foi o Onze Estrelas, conquistou o segundo título em seis temporadas é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2019.

Sal Rei (finido quinto) artilheirado o mais gols de temporada numerando 28, segundo foi o campeonato Onze Estrelas com 27 e terceiro foi África Show. Académica Operária, África Show e Sporting recebeu o mesmo derrotas, o último dois recebeu o mesmo pontos, vences e empates. Sanjoanense finido sem empate. Estância Baixo venceu o primeiro venceu e gols em temporadas numerosos.

Clubes
Académica Operária
África Show
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte
Onze Estrelas
Sal-Rei FC
Sanjoanense
Sporting

Classificação Final

Estadísticas
Melhor vitória:: Sal Rei 6 - 1 Estância Baixo (9 de março)
Melhor vitória na casa: Sal Rei 6 - 1 Estância Baixo (9 de março)
Melhor vitória em vísita: Estância Baixo 0 - 7 Sal Rei (24 de fevereiro)

Referěncias

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional da Boa Vista de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular da Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista